Zygmuntowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Zygmuntowicz (* 1985), polnischer Nordischer Kombinierer
 Józef Zygmuntowicz (* 1984), polnischer Nordischer Kombinierer
 Robert Zygmuntowicz (* 1976), polnischer Skispringer
 Samuel Zygmuntowicz (* 1956), US-amerikanischer Geigenbauer